Via del mare (Via Maris) – via commerciale risalente alla prima Età del bronzo, tra Egitto e Mesopotamia
 Via del Mare  – sentiero che attraversa l'Appennino ligure
 Strada statale 8 Via del Mare  – strada provinciale della provincia di Roma
 Via del mare – stadio di Lecce